Chicken Ranch (Texas) - een voormalig bordeel in Texas
 Chicken Ranch (Nevada) - een bordeel in Nevada
Chicken Ranch (film) - een documentaire uit 1983 over het bordeel in Nevada